Ambarvàlia era una festa de l'antiga Roma de caràcter purificador que se celebrava en primavera per desitjar la fertilitat dels camps.

Descripció 
El ritual està descrit en la mateixa paraula Ambarvalia, la qual procedeix de l'expressió llatina ambire arva, que vol dir «donar voltes pels camps». Cada 29 de maig, els frates arvales dirigien una processó solemne al voltant dels camps de conreu per tal de purificar-los invocant el déu Mart (per ser un déu associat amb la fertilitat), la deessa Ceres i altres deïtats romanes vinculades a l'agricultura i als productes de la terra. Després se sacrificava un brau. Segons Sext Pompeu Fest, la paraula ambarvales també designava la víctima sacrificada que prèviament havien passejat pels camps. Segons Virgili  el ritual implicava fer tres voltes als camps i immolar l'animal si es volia aconseguir una bona fertilitat.

El nom Ambarvalia sembla que només era emprat dins l'àmbit urbà. Als almanacs dels pagesos (coneguts amb el nom de menologia rústica) es feia servir l'expressió segetes lustrantur («purificació dels conreus») per referir-se a l'ambarvàlia. L'historiador Joseph Juste Scaliger, en el seu estudi sobre l'obra de Sext Pompeu Fest, va arribar a la conclusió que l'ambarvàlia devia ser la mateixa festa que l'amburbium però en diferents ambients. En molts llocs de la península italiana es feien ritus similars amb noms diferents.
Amb el temps aquesta celebració que s'havia iniciat en l'àrea de lager romanus, els territoris propers a la ciutat de Roma, va ser generalitzada i continuada per l'Església catòlica del , que la va transformar en una processó de benedicció dels camps, passant a dir-se "dia de la rogatio" i celebrada el dia immediatament anterior a l'Ascensió.

Els carmen arvale 
Els Fratres Arvales cantaven un himne anomenat carmen arvale que s'ha conservat fins als nostres dies, ja que aquests sacerdots tenien per costum inscriure en marbre les oracions així com les actes de les seves reunions. El text està escrit en una forma arcaica de llatí, i encara avui no ha estat del tot interpretat. És així:

Malgrat la dificultat d'interpretació del text, en general es creu que es tractava d'una pregària adreçada a Mart i als déus lares (en l'himne escrit lases, pel fenomen fonètic del rotacisme). L'expressió satur fu podria significar «satisfer», i per evitar que les plagues ataquin els cultius s'invoca a Semons (també dit Semo Sancus), divinitat protectora de la sembra.

Referències 

Festes romanes